Az olasz nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Mugellóban rendezték június elsején.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Romano Fenati diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Olasz
motogp